

Cinema 
 Amazzoni (Amazons) – film del 1984 di Paul Michael Glaser
 Amazons – film del 1986 diretto da Alejandro Sessa

Letteratura 
 Amazons – romanzo di Don DeLillo (con lo pseudonimo di Cleo Birdwell, in collaborazione con Sue Buck) del 1980

Pagine correlate 
 Amazon (disambigua)